Копірайт () — право на продукування копій авторського твору, авторське право

Інше 
Копірайт (гурт)